Luksic peut faire référence à :
 Andrónico Luksic (1926-2005), un entrepreneur chilien
 Andrónico Luksic Craig (né en 1954), un homme d'affaires chilien.
 Igor Lukšić (né en 1976), un homme politique monténégrin.